Джеймс Едгар Денді (Престон, Ланкашир, 24 вересня 1903 — Трінг, Гартфордшир, 10 листопада 1976) — британський ботанік, хранитель () Британського музею природознавства у 1956–1966 роках. Він був фахівцем світового рівня з вивчення рослин роду Potamogeton та родини Magnoliaceae.

Біографія 
Денді здобув освіту у Preston Grammar School, а після цього у Даунінг-коледжі Кембриджського університету, де він отримав диплом бакалавра мистецтв. У 1925 році він був призначений асистентом Джона Гатчінсона в Королівських ботанічних садах в К'ю, який працював над новою класифікацією покритонасінних. Він дав Денді можливість переглянути три таксони, один з яких Magnoliaceae. У 1927 році він став членом Лондонського Ліннеївського товариства. 11 липня того ж року, він був призначений асистентом другого класу відділу ботаніки Британського музею природознавства. Він працював тут аж до своєї відставки у 1966 році. У 1936 році він був переведений на посаду асистента першого класу, у 1946 році став основним науковим співробітником, а у 1956 він зрештою став Хранителем ботаніки. Після виходу на пенсію, він продовжував активну діяльність у галузі ботаніки, до серйозної хвороби у липні 1976 року.

Публікації

Magnoliaceae 
 1927 The Genera of Magnolieae. in: Bulletin of Miscellaneous Information, Royal Gardens, Kew 1927(7): 257–264.
 1927 Michelia kisopa and M. doltsopa Buch.-Ham. (Magnoliaceae). in: Journal of Botany, British and Foreign (London) deel 65: 277–279
 1927 The identity of Talauma villariana. in: Bulletin of Miscellaneous Information, Royal Gardens, Kew 1927(10): 419–420.
 1928 Three new Magnolieae. in: Journal of Botany, British and Foreign (London) deel 66: 46-48.
 1928 New or noteworthy Chinese Magnolieae. in: Notes from the Royal Botanic Garden, Edinburgh (Edinburgh) deel 16(77): 123–132.
 1928 Malayan Magnolieae. in: Bulletin of Miscellaneous Information, Royal Gardens, Kew 1928(5): 183–193.
 1928 Michelia montana and two allied new species. in: Journal of Botany, British and Foreign (London) deel 66: 319–322
 1928 Two new Michelias from Kwangtung. in: Journal of Botany, British and Foreign (London) deel 66: 359–361.
 1928 Magnolia sinensis and M. Nicholsoniana. in: Journal of the Royal Horticultural Society (London) deel 53(1): 115.
 1929 A new Michelia from the borders of Tibet and Assam. in: Bulletin of Miscellaneous Information, Royal Gardens, Kew 1929(7): 222–223
 1929 Three new Michelias from Indo-China. in: Journal of Botany, British and Foreign (London) deel 67: 222–224.
 1930 A new Magnolia from Honduras. in: Journal of Botany, British and Foreign (London) deel 68: 146–147.
 1930 New Magnolieae from China and Indo-China. in: Journal of Botany, British and Foreign (London) deel 68(7): 204–214.
 1931 Four new Magnolieae from Kwangsi. in: Journal of Botany, British and Foreign (London) deel 69(9): 231–233.
 1933 A second species of Pachylarnax (Magnoliaceae). in: Journal of Botany, British and Foreign (London) deel 71: 312–313.
 1934 The identity of Lassonia Buc'hoz. in: Journal of Botany, British and Foreign (London) deel 72: 101–103.
 1936 Magnolia globosa. in: The Botanical Magazine, or, Flower-Garden Displayed (London) deel 159: t.9467.
 1943 Michelia doltsopa. in: The Botanical Magazine, or, Flower-Garden Displayed (London) deel 164: t.9645.
 1948 Magnolia dawsoniana. in: The Botanical Magazine, or, Flower-Garden Displayed (London) deel 164: t.9678-9679.
 1948 Magnolia nitida. in: The Botanical Magazine, or, Flower-Garden Displayed (London) deel 165: t.16.
 1950 The Highdown Magnolia. in: Journal of the Royal Horticultural Society (London) deel 75: 159–161.
 1951 A Survey of the genus Magnolia together with Manglietia and Michelia. in: P.M. Synge [ed.] Camellias and Magnolias, Report of the Conference held by The Royal Horticultural Society April 4-5, 1950: 64-81.
 1963 Magnoliaceae, in R.E. Woodson & al., Flora of Panama, Part IV, Fascicle 5. in: Annals of the Missouri Botanical Garden (St. Louis, MO) deel 49(3/4): 173–176.
 1964 Manglietia insignis. in: The Botanical Magazine, or, Flower-Garden Displayed (London) deel 175: t.443.
 1964 Magnolia virginiana. in: The Botanical Magazine, or, Flower-Garden Displayed (London) deel 175: t.457.
 1971 The classification of the Magnoliaceae. in: Newsletter of the American Magnolia Society deel 8: 3-6.

Інші публікації 
 1958 The Sloane Herbarium: an annotated list of the Horti Sicci composing it, with biographical accounts of the principal contributors. Based on records compiled by the late James Britten. With an introduction by Spencer Savage. Revised and edited by J.E. Dandy
 1958 List of British vascular plants. Prepared for the British Museum (Natural History) and the Botanical Society of the British Isles. Incorporating the London catalogue of British plants.
 1967 Index of generic names of vascular plants, 1753–1774. International Bureau for Plant Taxonomy and Nomenclature.

Примітки

Посилання 
 DANDY, James Edgar’, Who Was Who, A & C Black, 1920–2008; online edn, Oxford University Press, Dec 2007 accessed 19 May 2011
 Cannon, J.F.M. (1977). Obituaries — James Edgar Dandy. Watsonia 11: 419–420 

Британські ботаніки
Автори ботанічних таксонів
Випускники Даунінґ-Коледжу (Кембридж)